Ла-Круазі́й-сюр-Бріа́нс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Верхня В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 370 км на південь від Парижа, 36 км на південний схід від Ліможа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 338 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 720,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ла-Круазій-сюр-Бріанс на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Круазій-сюр-Бріанс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Сусідні муніципалітети

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня В'єнна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня В'єнна